

Osoby o nazwisku Steiner 
 Adalbert Steiner (ur. 1907, zm. 1994) – rumuński piłkarz
 Anton Steiner (ur. 1958) – austriacki narciarz alpejski
 April Steiner-Bennett (ur. 1980) – amerykańska tyczkarka
 Endre Steiner (ur. 1901, zm. 1944) – węgierski szachista
 Felix Steiner (ur. 1896, zm. 1966) – niemiecki wojskowy
 Francis George Steiner (ur. 1929) – amerykański krytyk literacki i filozof pochodzenia żydowskiego
 Georg Friedrich Steiner (ur. przed 1704, zm. ok. 1766) – polski białoskórnik i rysownik
 Günther Steiner – niemiecki inżynier pochodzenia włoskiego
 Herman Steiner (ur. 1905, zm. 1955) – amerykański dziennikarz i szachista pochodzenia węgierskiego
 Jakob Steiner (ur. 1796, zm. 1863) – szwajcarski matematyk
 János Steiner (ur. 1908, zm. 1960) – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 John Steiner – aktor
 Lajos Steiner (ur. 1903, zm. 1975) – australijski szachista pochodzenia węgierskiego
 Leonardo Ulrich Steiner (ur. 1950) – brazylijski duchowny katolicki
 Manfred Steiner (ur. 1962) – austriacki skoczek narciarski
 Markus Steiner (ur. 1965, zm. ok. 1940–1945) – ostatni rabin Bielska
 Markus Steiner – austriacki skoczek narciarski
 Matthias Steiner (ur. 1982) – niemiecki ciężarowiec
 Max Steiner (ur. 1888, zm. 1971) – amerykański kompozytor muzyki filmowej pochodzenia austriackiego
 Maximilian Steiner (ur. 1996) – austriacki skoczek narciarski
 Nyle Steiner – projektant EWI
 Paul Steiner (ur. 1957) – niemiecki piłkarz
 Rick Steiner – wrestler
 Roswitha Steiner (ur. 1963) – austriacka narciarka alpejska
 Rudolf Steiner (ur. 1861, zm. 1925) – austriacki filozof i mistyk, twórca antropozofii
 Rudolf Steiner (ur. 1907, zm. ?) – rumuński piłkarz
 Scott Steiner – wrestler
 Sylvia Steiner (ur. 1953) – brazylijska prawniczka
 Walter Steiner (ur. 1951) – szwajcarski skoczek narciarski
 Yeshayah Steiner (ur. 1850, zm. 1925) – węgierski rabin chasydzki, założyciel dynastii Kerestir

Film 
 Steiner. Żelazny Krzyż – brytyjsko-niemiecki dramat wojenny z 1977 roku
 Steiner. Żelazny Krzyż 2 – film z 1979 roku w reżyserii A. McLaglena

Geografia 
 Steiner Alpen – niemiecka nazwa gór słoweńskich
 Steiner Bach – niemiecka nazwa dopływu Dobrej

Muzyka 
 Rudolf Steiner – poprzednia nazwa japońskiej grupy wykonującej muzykę gotycką